Ladislav Čelakovský může znamenat:  

 František Ladislav Čelakovský (1799–1852) – český básník národního obrození
 Ladislav Josef Čelakovský (1834–1902) – český botanik 
 Ladislav František Čelakovský (1863–1916) – český mykolog a botanik